Schloss Thann steht für:

 Schloss Thann (Bechhofen), abgegangenes Schloss im Ortsteil Thann der Gemeinde Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schloss Thann (Neunburg), abgegangenes Schloss im Ortsteil Thann der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Tann
 Burg Thann
 Schloss Thannegg
 Schloss Thannhausen
 Schloss Thanstein